Le nom de Frédéric I fut porté par : 
 Frédéric I, comte de Bar (v. 950 – 978) et duc de Haute-Lotharingie (977 – 978) ;
 Frédéric I, comte de Haut-Isar (mort en 1030) ;
 Frédéric I, comte de Zollern (mort en 1125) ;
 Frédéric I, archevêque de Cologne, mort en 1131 ;
 Frédéric I Barberousse, empereur romain germanique (1155 – 1190) ;
 Frédéric I, duc d'Autriche (1194 – 1198) ;
 Frédéric I, comte de Zollern (1171? – 1201) et burgrave de Nuremberg (1192 – 1201) ;
 Frédéric I, comte palatin de Saxe (1281 – 1323), margrave de Misnie (1292 – 1323) et landgrave de Thuringe (1307 – 1323) ;
 Frédéric I, duc de Brunswick-Lunebourg (1373 – 1400) ;
 Frédéric I, co-margrave de Misnie (Frédéric IV, 1381 – 1423), comte palatin et électeur de Saxe (1423 – 1428) ;
 Frédéric I, burgrave de Nuremberg (Frédéric VI, 1398 – 1440) et électeur de Brandebourg (1415 – 1440) ;
 Frédéric  de Legnica (1446 – 1488), duc Piast en Silésie ;
 Frédéric I, électeur palatin de la maison de Wittelsbach (1451 – 1476) ;
 Frédéric , roi de Naples (1496 – 1501) ;
 Frédéric I, marquis de Mantoue (1478 – 1484) ;
 Frédéric I, margrave de Brandebourg-Ansbach (1486 – 1536) et margrave de Brandebourg-Kulmbach (1495 – 1536) ;
 Frédéric I, roi de Danemark (1523 – 1533) ;
 Frédéric I, duc de Wurtemberg et comte de Montbéliard (1568 – 1608) ;
 Frédéric I Kettler, duc de Courlande-Sémigalie (1587 – 1595 et 1616 – 1642) ;
 Frédéric I, landgrave de Hesse-Homburg (1622 – 1638) ;
 Frédéric I, duc de Saxe-Gotha-Altenbourg (1675 – 1691) ;
 Frédéric I, électeur de Brandebourg (1688 – 1701), puis roi en Prusse (1701 – 1713) ;
 Frédéric I, roi de Suède (1720 – 1751) ;
 Frédéric I, duc de Wurtemberg (Frédéric III, 1797 – 1805), puis roi de Wurtemberg (1805 – 1816) ;
 Frédéric I, duc de Saxe-Hildburghausen (1780 – 1826), puis duc de Saxe-Altenbourg (1826 – 1834) ;
 Frédéric I, grand-duc de Bade (1852 – 1907).

Frédéric I